Bert o BERT puede hacer referencia a:

 Bert, comuna en Allier.
 Bert, nombre propio, también usado como apellido.
 Bert, personaje de Barrio Sésamo (conocido como Blas en España y Beto en Latinoamérica).
 Bert, personaje de Mary Poppins.
 Bert (1998), película de Lluís Casasayas.
 BERT, modelo de lenguaje de red neuronal artificial de aprendizaje profundo creado por Google.
 Jean-Jacques Bert, botánico, con abrev. Bert.
 Q*bert (1982), videojuego arcade.